Rudolf Leonhard (1889-1953) écrivain allemand
 Wolfgang Leonhard (1921-) expert de l'URSS, fils de Rudolf
 Karl Leonhard (1904-1988) neurologue allemand